Esistono più comuni francesi con questo nome

Le Mesnil-Mauger (Calvados)
Mesnil-Mauger – Senna Marittima